Bundestagswahlkreis 258 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stuttgart I (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Ostallgäu (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Friedrichshain – Lichtenberg (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Pankow – Hohenschönhausen – Weißensee II (1990)